Дурну́шка:
 Дурнушка — некрасивая, лишенная привлекательности женщина
 Дурнушка (приток Ануя) — река в Солонешненском районе Алтайского края.
 Дурнушка (приток Кажи) — река в Красногорском районе Алтайского края.
 Дурнушка — телесериал

Примечания